Сан-Мартино-ин-Страда () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Лоди.

Население составляет 3262 человека, плотность населения составляет 251 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 26817. Телефонный код — 0371.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта